La Clarté peut faire référence à :

 La Clarté, un tertre et un hameau sur la commune de Perros-Guirec, dominant la mer et les environs.
 La chapelle Notre-Dame de La Clarté (Perros-Guirec) une chapelle en granit rose qui s'y trouve, lieu d'un pardon breton, le pardon de la Clarté
 Une chapelle, à Plonévez-Porzay (Finistère) porte le nom de Notre-Dame-de-la-Clarté (Plonévez-Porzay).
 Une chapelle, à Combrit (Finistère) porte le nom de Notre-Dame-de-la-Clarté (Combrit).
 Un journal quotidien paru en novembre et décembre 1918.

Voir aussi